Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1976 te Montreal.

Mannen 
De 12 deelnemende landen waren verdeeld over 3 groepen:
 Groep A: Cuba, Iran, Italië en Joegoslavië.
 Groep B: Mexico, Nederland, Roemenië en USSR.
 Groep C: Australië, Canada, Hongarije en West-Duitsland.
De beste 2 landen van iedere poule gingen naar groep D en speelden om de medailles, de overige landen speelden in groep E om de 7de plaats. Onderlinge resultaten uit de voorronde werden niet meegenomen naar de finaleronde.

Voorronde

Groep A 

Eindstand Groep A

Groep B 

Eindstand Groep B

Groep C 

Eindstand Groep C

Finale ronde

Groep D 

Eindstand Groep D

Groep E 

Eindstand Groep E

Eindrangschikking

Externe link 
  Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1976

Waterpolo
1976